Dans le langage courant, un producteur de musique désigne un professionnel de la musique qui permet aux artistes de produire une musique enregistrée.

Il existe deux acceptions principales :
 le producteur musical, qui finance la réalisation d'un disque puis se rémunère sur son exploitation ;
 le réalisateur artistique, qui va travailler avec l'artiste pour obtenir une sonorité particulière.

Métier de la musique